Supercoppa spagnola 2021 – torneo di calcio femminile
 Supercoppa spagnola 2021 – torneo di pallacanestro maschile
 Supercoppa spagnola 2021 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa spagnola 2021 – torneo di pallavolo maschile